Helyek:
Hidalgo, Mexikó egyik szövetségi állama
Hidalgo, község Mexikó Coahuila államában
Hidalgo, község Mexikó Durango államában
Hidalgo, község Mexikó Michoacán államában
Hidalgo, község Mexikó Tamaulipas államában
Hidalgo, község Mexikó Új-León államában
Hidalgo, város Mexikó Új-León államában, az azonos nevű község központja
Hidalgo, település Mexikó Veracruz államában, Pueblo Viejo községben
Hidalgo, település Mexikó Tamaulipas államában, az azonos nevű község központja
Hidalgo, település Mexikó Coahuila államában, Matamoros községben
Hidalgo, település Mexikó Coahuila államában, Francisco I. Madero községben
Hidalgo, település Mexikó Zacatecas államában, Sombrerete községben
Hidalgo, település Mexikó Chiapas államában, Villa Comaltitlán községben
Hidalgo, település Mexikó Coahuila államában, az azonos nevű község központja
Hidalgo, település az USA Texas államában, az azonos nevű megyében
Hidalgo megye (egyértelműsítő lap)

Személyek:
Miguel Hidalgo y Costilla, a mexikói függetlenségi harc egyik vezéralakja

Egyéb:
Hidalgo, régi spanyol nemesi cím
Hidalgo, 2004-es amerikai film
Hidalgo, állomás a mexikóvárosi 2-es metróvonalon